KS Cracovia, poljski nogometni klub
 Cracovia (votka), votka